

Anno 
 761 o 761 a.C.

Codici 
 761 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Zephyrhills, nella Contea di Pasco, in Florida

Matematica 
 761 – numero